Золино — название населённых пунктов:

Россия 
 Золино — деревня в Клинском районе Московской области.
 Золино — село в Володарском районе Нижегородской области.
 Золино — село в Сосновском районе Нижегородской области.
 Золино — село в Барышском районе Ульяновской области.